Naoya Inoue – japoński bokser
 Kazuhiko Inoue – japoński seiyū
 Orihime Inoue – jedna z bohaterek mangi i anime
 Marina Inoue – japońska aktorka głosowa
 Shumpei Inoue – japoński piłkarz
 Taki Inoue – japoński kierowca Furmuły 1
 Kotoe Inoue – japońska siatkarka
 Masaru Inoue – japoński astronom
 Takeshi Inoue – japoński piłkarz
 Shigeyoshi Inoue – japoński admirał z czasów II wojny światowej.